Харик:
 Харик Йосиф (1920) — інженер-аеронавт.
 Харик Віктор (1957) — український шрифтовий дизайнер.